Efemeryda – z gr. ephēmeros oznacza istotę, rzecz lub zjawisko przemijające szybko i bez śladu.

Zobacz też 
 efemerydy – dane dotyczące przebiegu przyszłego zjawiska astronomicznego
 efemerydy – rośliny jednoroczne o bardzo krótkim cyklu życiowym
 efemerydy (jętki) – rząd owadów

Przypisy